Claude Richard est un nom notamment porté par :
 Claude Richard (1589-1664), prêtre jésuite et mathématicien franc-comtois ;
 Claude Richard (1705-1784), botaniste français ;
 Claude Richard (1918-1998), acteur français ;
 Claude Richard (1934-1988), professeur de littérature anglaise à l'Université Paul-Valéry, Montpellier III ; spécialiste et traducteur de l'œuvre de Edgar Allan Poe ;
 Claude Richard (1741-1794), moine bénédictin de l'abbaye de Moyenmoutier, prêtre martyr aux pontons de Rochefort, déporté sur le Deux-Associés ; bienheureux catholique.

Voir aussi 

 Louis Claude Richard (1754-1821), botaniste français
 Jean Michel Claude Richard (1784-1868), botaniste français